Людми́ла Григóрьевна Краси́лова (13 сентября 1946, Черемшан, Черемшанский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) ― советский и российский педагог. Учитель русского языка и литературы средних школ №№ 3, 20 г. Йошкар-Олы, преподаватель русского языка и литературы Йошкар-Олинского технологического колледжа  Республики Марий Эл (1969―2009). Народный учитель Республики Марий Эл (1999). Заслуженный  работник образования Республики Марий Эл (1995).

Биография 

Родилась 13 сентября 1946 года в с. Черемшан ныне Черемшанского района Республики Татарстан.

В 1969 году окончила Марийский педагогический институт имени Н. К. Крупской. Работала учителем русского языка и литературы в школе № 3 г. Йошкар-Олы, с 1977 года ― в школе № 20, с 1987 года ― преподавателем русского языка и литературы в Йошкар-Олинском технологическом колледже. В 1995 году стала заведующей отделением «Коммерция» в Йошкар-Олинском технологическом колледже. 

За большой вклад в развитие системы среднего профессионального образования в Республике Марий Эл, совершенствование образовательного процесса и воспитание молодёжи в 1995 году ей присвоено почётное звание «Заслуженный  работник образования Республики Марий Эл», в 1999 году  ― почётное звание «Народный учитель Марийской ССР». В 2005 году награждена нагрудным знаком «Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации».

Признание 

 Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации (2005)
 Народный учитель Республики Марий Эл (1999)
 Заслуженный работник образования Республики Марий Эл (1995)

Литература

Примечания

Ссылки 

 Музей МарГУ. Красилова Людмила Григорьевна

Родившиеся в Черемшанском районе
Выпускники Марийского педагогического института
Народные учителя Республики Марий Эл
Заслуженные работники образования Республики Марий Эл
Педагоги Марий Эл